Abdullah II. ist der Name folgender Personen:

 Abdullah II. (Buchara) (1533–1598), Khan von Buchara
 Abdullah II. (Kuweit) (1866–1892), Emir von Kuweit
 Abdullah II. bin al-Hussein (* 1962), König von Jordanien